Арно Клеман и Микаэль Льодра — чемпионы соревнований. В финале ими обыграны прошлогодние победители — братья Брайаны.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Первый раунд)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)
  Ненад Зимонич /  Фабрис Санторо (Полуфинал)
  Мартин Дамм /  Леандер Паес (Четвертьфинал)
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли (Второй раунд)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (Второй раунд)
  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул (Первый раунд)

<ol start="9">
  Павел Визнер /  Лукаш Длоуги ''(Четвертьфинал)
 ''' Арно Клеман /  Микаэль Льодра (Титул)
  Махеш Бхупати /  Радек Штепанек ''(Отказ)
  Трипп Филлипс /  Эшли Фишер ''(Первый раунд)
  Ярослав Левинский /  Давид Шкох ''(Третий раунд)
  Рогир Вассен /  Джефф Кутзе ''(Первый раунд)
  Мартин Гарсия /  Себастьян Прието ''(Второй раунд)
  Лукаш Кубот /  Мариуш Фирстенберг ''(Второй раунд)
  Ив Аллегро /  Джим Томас ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые